Twink může být:

 Twink (hudebník) (* 1944) – anglický hudebník
 Twink (gay slang) – označení pro mladého muže
 Twink Twining (1894–1973) – americký baseballista
 Twink Caplan (* 1947) – americká herečka
 Adele King, známá jako Twink, (* 1951) – irská herečka a zpěvačka